Дьёрдь Áлмаши (; 11 августа 1867, , Австро-Венгрия — 23 сентября 1933, Грац, Австрия) — венгерский , ,  и . Его сын Ласло Алмаши был авиатором, исследователем Африки и солдатом.

Биография 
Отец — Эде Алмаши, один из основателей Венгерского географического общества.

Дьёрдь Aлмаши получил докторскую степень по праву в университете Граца. После окончания университета работал служащим в Будапеште, но позже вернулся домой, чтобы управлять имением. Интересовался зоологией, в частности орнитологией. Опубликовал книгу в соавторстве с Иштваном Чернелом. Совершил первое более-менее серьёзное путешествие в дельту Дуная для изучения орнитофауны.

Отправился в первое путешествие в Азию в 1900 году вместе со своим преподавателем зоологии из университета Граца, Рудольфом Штуммером фон Траунфельсом. Они исследовали бассейн реки Или, район к востоку от Иссык-Куля и ранее неисследованный третий хребет Тянь-Шаня. Зоологическим результатом их путешествия стала коллекция более чем из 20 000 экземпляров животных (большей частью птиц), среди которых много новых видов. Они также оставили этнографические заметки, повествующие о ежедневной жизни киргизского и казахского народов. Алмаши сыграл важную роль в знакомстве западной аудитории с киргизским эпосом «Манас».

Примечания

Литература 
 Асанов У. А., Джуманазарова А. З., Чоротегин Т. К. Кыргызская наука в лицах: Краткий исторический и био-библиографический свод / Отв. ред. академик У. А. Асанов. — Бишкек: Центр госязыка и энциклопедии, 2002. — 544 стр., илл. — ISBN 5-89750-142-4

Орнитологи Венгрии